Мухаммедакрам Мухамметжанович Биглов вариант транскрипции имени Мухаммет-Акрам ( 1871 — 1919) — земский начальник, депутат Государственной думы II созыва от Уфимской губернии.

Биография 

По национальности татарин, дворянин Уфимской губернии, происходил из рода мурз Бигловых. Выпускник Оренбургского кадетского корпуса, по другим сведениям окончил Павловское военное училище. Служил земским начальником. Ещё до выборов в Думу был избран председателем Белебеевской уездной земской управы, находился в этой должности в 1907—1909 годах. Владел землями площадью 850 десятин.

6 февраля 1907 избран в Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Уфимского губернского избирательного собрания. Вошёл в состав Мусульманской фракции, избран председателем её бюро. Состоял в думской Бюджетной комиссии. Современные историки политическую позицию Биглова определяют следующим образом: «По политическим взглядам близок к Конституционно-демократической партии, но по ряду вопросов занимал позицию левее конституционных демократов», однако поскольку мусульманская фракция голосовала солидарно с кадетами, это позволяет относить М. М. Биглова к этой фракции.

Во время кампании выборов в III Государственную Думу был избран выборщиком на съезде избирателей города Белебей, но губернская комиссия отменила результаты этих выборов из-за того, что агитация за Биглова продолжалась и в день голосования. Правительствующий Сенат жалобу Биглова не удовлетворил. 18 июня 1910 года на экстренном уездном земском собрании Биглов был избран председателем уездной земской управы и городским головой Елабуги, однако решение Елабужского земства было отклонено Вятским вице-губернатором.

После Октябрьской революции 1917 года примкнул к Белому движению: в 1917—1918 командовал 95-м мусульманским пехотным полком в Казани. Стал одним из организаторов так называемой «Забулачной республики» («Болак арты республикасы»), провозглашённой в конце февраля 1918 года в Казани за протокой Булак, являлся начальником штаба её вооружённых сил. При подавлении «Забулачной республики» большевиками избежал ареста и с остатками её вооружённых сил влился в армию адмирала А. В. Колчака. Там с сентября 1918 по февраль 1919 года командовал 16-м татарским стрелковым полком, состоявшим только из мусульман.

По одним сведениям, погиб в бою, по другим — умер, находясь на фронте.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 364.
 Усманова Д. М. БИГЛОВ Мухаммедакрам Мухамметжанович //  Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 54.

Рекомендуемые источники 
 Мусульманские депутаты Государственной думы России, 1906-1917 гг.: Сборник документов и материалов. Уфа, 1998. С. 284;
 Усманова Д. М. Мусульманские представители в Российском парламенте, 1906-1917. Казань, 2005.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив]. Фонд 1278. Опись. 1 (2-й созыв). Дело 37; Дело 555. Лист 5.

Примечания 

Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Участники Гражданской войны в России (белые)
Кадеты
Участники Гражданской войны в России (национальные движения)